Talvet ist der Familienname folgender Personen:

 Jüri Talvet (* 1945; Jüri Perler), estnischer Dichter, Literaturwissenschaftler, Essayist und Übersetzer
 Malle Talvet-Mustonen (* 1955), estnische Diplomatin und Übersetzerin